Виссарио́н Вениами́нович Сини́чкин (6 января 1936 — 10 ноября 2003) — чувашский писатель, прозаик, переводчик. С 1986 года член Союза писателей СССР.

Биография 
Виссарион Синичкин родился 6 января 1936 года в деревне Большое Ямашево Чувашской АССР.

1954 году окончил Штанашскую среднюю школу. Работал в колхозе, прошёл службу в ВС.
Поступил учиться в ЧГПИ им. И. Я. Яковлева, но учёбу не удалось завершить. Трудовую деятельность продолжил в МВД, чувашпотребсоюзе, позже начальником бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей Чувашии.

Первый свой рассказ опубликовал в 1968 году в газете «Молодой коммунист».

Пьеса «Салтак амăшĕ» (Мать солдата) поставлена на сцене Чувашского государственного академического театра имени К. В. Иванова.

Известные книги 
На чувашском:
 «Салтак тутăрĕ» Солдатский плат (1981),
 «Çулăмсăр тĕтĕм» Дым без огня (1983)
 «Пуçлăха мĕнле юрамалла-ши?» Как же угодить щефу? (пьесы, 1986)
 «Кăвак чаршав» Голубой занавес (1987)
 «Хĕвел ури» (1989, 1997).
 «Таврăннă телей» (1991).

Переводы с русского на чувашский:
 Козлов В. «Президент каменного острова»
 Мясников В. «Рассказы».

Литература 
 Гордеев Д. В., Силэм Ю. А. Антология чувашской литературы. — Чебоксары, 2003. — Т. 1 : проза.

Ссылки 
 

Чувашские писатели
Члены Союза писателей СССР